Eine Vielzahl von Institutionen kürt den Unternehmer des Jahres. Hierzu zählen

 "Familienunternehmer des Jahres" des Verbands Die Familienunternehmer – ASU
 der Axel Springer Verlag ehrt seinen Unternehmer des Jahres mit dem  Goldenen Bullen 
 Entrepreneur des Jahres von Ernst & Young
 Mit dem Veuve Clicquot Business Woman of the Year wird die Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet

Daneben bestehen vielfältige regionale oder branchenspezifische Auszeichnungen unter dem Namen Unternehmer des Jahres.

Einzelnachweise 

!